Енгиш — река в России, протекает в Бабушкинском районе Вологодской области. Устье реки находится в 70 км по левому берегу реки Юза. Длина реки составляет 28 км, площадь водосборного бассейна 146 км².

Исток Енгиша расположен юго-восточнее нежилой деревни Титово в 16 км к юго-востоку от села Рослятино, центра Рослятинского сельского поселения. Река течёт на северо-запад. Крупнейшие притоки — Еремиха (правый), Прудовка (левый). В верхнем течении на берегах реки нежилые деревни Титово и Карево, среднее течение проходит по ненаселённому лесу, в нижнем течении на реке стоит деревня Жубрино.

Енгиш впадает в Юзу тремя километрами ниже села Рослятино у деревень Лиственка и Полюдово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000014719
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001471
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 8,4 км: река Еремиха (пр)
 10 км: река Прудовка (лв)

Примечания 

Реки Бабушкинского района Вологодской области
Притоки Юзы